Банза — фамилия.

Известные носители 
 Банза, Александр (1932—1969) — военный и государственный деятель Центральноафриканской Республики во времена правления Жана Беделя Бокассы.
 Банза, Конрад Карлович (1842—1901) — промышленник и финансист, совладелец торг. дома «Вогау и К°» в Москве.

См. также 
 Дом Банзы